Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН — один из институтов Новосибирского научного центра Сибирского Отделения Академии Наук. Расположен в Новосибирске. Основан в 1962 году.

Общие сведения 
Основными направлениями научной деятельности института являются лазерные технологии и прецизионные системы высокого разрешения (технологии синтеза дифракционных оптических элементов и аппаратуры их контроля, разработка теоретических и практических основ прецизионных устройств и систем для микронных, субмикронных и нанотехнологий), интеллектуальные проблемно-ориентированные системы неразрушающего контроля (цифровые рентгеновские системы неразрушающего контроля, исследование новых физических принципов обнаружения алмазов в руде и разработка методов и устройств для их извлечения и сортировки), системы технического зрения, оптика трехмерных объектов, измерительные технологии.

История 
Институт был основан в 1962 году в составе ИХКиГ СО АН СССР в качестве Специального конструкторского бюро научного приборостроения (СКБ НП). В 1968—1972 годах входил в состав СКБ НП Институту автоматики и электрометрии. В 1991 году СКБ НП преобразован в Конструкторско-технологический Институт научного приборостроения СО АН СССР (СО РАН).

Структура 
По состоянию на конец 2013 года в состав института входят следующие конструкторско-технологические подразделения:
 Отраслевая научно-исследовательская лаборатория технического зрения (ОНИЛТЗ,  создана в 1987 году), зав. лабораторией — д.т.н. Ю. В. Чугуй
 Лаборатория оптических измерительных систем (ЛОИС,  создана в 2000 году), и. о. зав. лабораторией — к. ф.-м.н. А. К. Поташников
 Лаборатория наноаэрозолей (ЛНА, создана в 2012 году), зав. лабораторией — д.ф-м.н. М.П. Анисимов
 Лаборатория лазерных прецизионных систем (ЛЛПС, создана в 1990 году), зав. лабораторией — д.т. н. В. П. Kирьянов 
 Лаборатория лазерных промышленных технологий (ЛЛПТ, создана в 1995 году), зав. лабораторией — А. Г. Верхогляд 
 Опытное производство (ОП; включает участки механический, слесарный, сварочный, термический, радиомонтажный, гальванический и малярный)
 Центр коллективного пользования по стандартизации СО РАН
  Испытательно-техническая лаборатория (ИТЛ)

Дирекция 
 Директор — Завьялов Петр Сергеевич, кандидат технических наук;
 Заместитель директора по научной работе — Куропятник Игорь Николаевич, кандидат физико-математических наук;
 Заместитель директора по общим вопросам — Штылёв Владимир Николаевич.

См. также 
 Институт цитологии и генетики СО РАН

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт института

Институты РАН
Сибирское отделение РАН
Наука в Новосибирске